Denissenko ist der Familienname folgender Personen:
 Alexei Alexejewitsch Denissenko (* 1993), russischer Taekwondoin
 Grigori Georgijewitsch Denissenko (* 2000), russischer Eishockeyspieler
 Wassili Konstantinowitsch Denissenko (1915–1996), sowjetischer Offizier

Siehe auch:
 Denyssenko